Бровск — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, около озера Щирское.

Культурно-природный ансамбль Бровского ботанического парка (пл. — 15 га).

Уличная сеть представлена тремя улицами: Березицкая, Дачная, Приозёрная и одним переулком: Лесной.

История 
В 1927-54 годах — центр Заозерского сельсовета Струго-Красненского района.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

Население

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-50 годах действовал колхоз «Бровск». В 1950-58 гг. — деревня стала центром укрупнённого колхоза «Победа». С 1958 г. в деревне бригада Бровск совхоза «Авангард».

Бровская церковно-приходская школа (1916), Бровская школа I ступени (1927), Бровская начальная школа (1935, 1950). Бровская изба-читальня (1954, 1957)
 
Бровский сельский клуб (1967). Дом отдыха ленинградского завода № 212 (1939). Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Ссылки 
 Бровск (Псковская область) на Викимапии

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 173—174.
Населённые пункты Струго-Красненского района